Mastroianni – singolo dei Sottotono del 2021
 Marcello Mastroianni (1924-1996) – attore italiano
 Ruggero Mastroianni (1929-1996) – montatore cinematografico italiano
 Umberto Mastroianni (1910-1998) – scultore italiano
 Chiara Mastroianni (1972) – attrice, figlia di Marcello
 Premio Marcello Mastroianni – premio assegnato nell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia